Constant Kusters, Nederlands neonazistisch politicus
 Frans Kusters (schrijver), Nederlands schrijver
 Frans Kusters (soldaat), Belgische gesneuvelde soldaat van het IJzerfront en een van de Vlaamse IJzersymbolen
 Maria Kusters-ten Beitel, Nederlands roeister
 Mike Kusters, Nederlands handballer
 Paul Kusters, Nederlands cartoonist
 Wiel Kusters, Nederlands dichter en hoogleraar letterkunde
 Wouter Kusters, taalkundige en publicist
 Kusters (busmerk), Nederlands busmerk
 VDL Kusters Midcity, minibus

Zie ook 
 Custer (doorverwijspagina)
 Custers (doorverwijspagina)